Raigarh ist eine Stadt (seit 2001 Municipal Corporation) des zentralindischen Bundesstaates Chhattisgarh mit etwa 137.000 Einwohnern (Volkszählung 2011). 

Sie ist Sitz der Verwaltung des gleichnamigen Distrikts. Die Stadt liegt am Fluss Kelo an der Eisenbahnlinie Bilaspur–Rourkela.

Raigarh war Hauptstadt des gleichnamigen Fürstenstaates. Im Januar 2015 wurde die Transsexuelle (Hijra) Madhu Kinnar in der Stadt zur Bürgermeisterin gewählt.

Klima 
Das Klima in Raigarh ist tropisch. In den Sommermonaten Juni bis September, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1587 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 27,4 °C.

Weblinks 

nagarnigamraigarh.com (Webseite der Municipal Corporation Raigarh)

Einzelnachweise 

Municipal Corporation in Chhattisgarh
Ort in Chhattisgarh
Distrikt Raigarh